Hiroshi Okada (politicus), Japanse politicus
Hiroshi Okada (componist), Japanse componist